Le Musée ferroviaire de Saint-Pétersbourg est situé dans l'ancienne gare Varsovie (Варшавский вокзал) à Saint-Pétersbourg (Санкт-Петербург). Les bâtiments abritent un centre de culture contemporaine et un centre commercial  Warsaw express depuis 2005, et à l'extérieur sont exposées sur les voies plus de 80 locomotives à vapeur, électriques ou diesel.

Il a été entièrement remanié dans le cadre d'un vaste chantier. Le 30 octobre 2017 il a été inauguré, pour le 180è anniversaire de la 1ère circulation d'un train en Russie.

Galerie de photographies

Notes et références 

Musée ferroviaire en Russie
Musée à Saint-Pétersbourg
ferroviaire